Крышталь — фамилия.
 Крышталь, Александр Филиппович (1908—1985) — украинский энтомолог и педагог, доктор биологических наук, профессор, лауреат государственной премии УССР.
 Крышталь, Олег Александрович (род. 1945) — молекулярный физик, академик Национальной академии наук Украины.

См. также 
 Кришталь